Jakob Ziegler kan syfta på bland andra:

* Jakob Ziegler (omkring 1470–1549), tysk teolog
 Jakob Ziegler (1894–1974), tysk politiker (CDU)
 Jakob Anton Ziegler (1893–1944), tysk romersk-katolsk präst
 Jakob Christoph Ziegler (1768–1859), schweizisk general i fransk tjänst
 Jakob Josef Ziegler (1798–1856), tysk gastronom och politiker
 Jakob Melchior Ziegler (1801–1883), schweizisk kartograf